Лі́ннулахт — естонський топонім, що означає:
 Ліннулахт — озеро на острові Сааремаа на заході Естонії;
 Ліннулахт — природоохоронну територію на острові Сааремаа, що обіймає терени однойменного озера.